Le designazioni di Bayer i Velorum e I Velorum sono distinte; a causa di limitazioni del software di Wikipedia che forza la lettera iniziale maiuscola, entrambe le designazioni portano qui. Le stelle sono:

i Velorum (HD 95370)
I Velorum (HD 81848)